Karbone ima više značenja:
 Karbone (Leče)
 Karbone (Pavija)
 Karbone (Potenca)
 Karbone (Torino)
 Karbone (Vibo Valencija)